Redernswalde steht für: 
 Redernswalde (Friedrichswalde), Wohnplatz in der Gemeinde Friedrichswalde, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Naturentwicklungsgebiet Redernswalde im Landkreises Barnim, Brandenburg

Siehe auch:
 Grumsiner Forst/Redernswalde, Naturschutzgebiet im Landkreis Uckermark und im Landkreis Barnim, Brandenburg